

Geografia 
 Busia – località del Kenya
 Distretto di Busia – distretto del Kenya
 Busia – località dell'Uganda
 Distretto di Busia – distretto dell'Uganda

Persone 
 Kofi Abrefa Busia – politico ghanese
 Akosua Busia – attrice ghanese naturalizzata britannica